Nara hace referencia a varios artículos:

Lugares 
Nara, ciudad capital de la prefectura de Nara (Japón).
Nara, prefectura que forma parte de la región de Kansai, en Honshu central (Japón).
 Nara, localidad en Malí.

Personas 
Pueblo nara, grupo étnico de Eritrea
Jang Nara (1981-), actriz y cantante surcoreana.
Yoshitomo Nara (1959-), artista contemporáneo japonés.

Ficción y medios 
Shikamaru Nara, un personaje ficticio de la serie de manga y anime Naruto  (1999-2014).
«Nara» (2001), una canción del álbum Unearthed del dúo estadounidense E. S. Posthumus, que se utiliza como introducción de la serie televisiva estadounidense Cold Case.

Además 
Nara, avatar del dios Visnú, en la mitología hinduista, que encarna junto con el avatar Naráian.
Nara (710-794), período de la Historia de Japón.
Nara (1944), un destructor japonés de la clase Matsu.
NARA (National Archives and Records Administration: Archivos Nacionales y Administración de Documentos), institución gubernamental de Estados Unidos.